Город Артёмовск — муниципальное образование со статусом городского поселения в Курагинском районе Красноярского края.

Административный центр — город Артёмовск.

В рамках административно-территориального устройства соответствует административно-территориальной единице город Артёмовск (с подчинённым ему населённым пунктом).

Население

Состав 
В состав городского поселения входят 2 населённых пункта:

Местное самоуправление 
Дата избрания: 14.03.2010. Срок полномочий: 5 лет. Количество депутатов:  10

 Глава муниципального образования
 Мосягина Елена Николаевна. Дата избрания: 14.03.2010. Срок полномочий: 5 лет

Примечания 

Муниципальные образования Курагинского района
Городские поселения Красноярского края